Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1988. годину.

Поредак

Референце 

1988
Музика у 1988.